Anne Haug (politica), Noors politica (1921–
Anne Haug (triatleet), Duits triatleet (1983–)
Anne Haug (actrice), Zwitsers actrice (1984–)